Irländsk setter kan syfta på:

 Irländsk röd och vit setter – en stående fågelhundras från Irland
 Irländsk röd setter – en stående fågelhundras från Irland renavlad från Irländsk röd och vit setter

Stående fågelhundar
Hundraser från Irland